Mmiejscowości w Polsce 
 Łodygowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Kisielice 
 Łodygowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Biała Piska

 Inne w Polsce
 Łodygowo – jezioro położone na Pojezierzu Iławskim
 Łodygowo – nieistniejący przystanek kolejowy w Limży, w gminie Kisielice, w powiecie iławskim, w województwie warmińsko-mazurskim